Wolność słowa – prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów
 Wolność słowa – album zespołu Püdelsi
 Wolność słowa – film w reżyserii Richarda LaGravenese